Мигда́лина — ядро мигдалевого горіха.

Анатомія 
 Мигдалина — ядро головного мозку хребетних, включаючи людину.

Геологія 
 Мигдалина — утворення круглої або овальної форми, яке виникає при заповненні мінералами порожнини у гірській породі.

Див. також 
 Мигдалики — скупчення лімфоїдної тканини в глотці